Куманово — топоним:

Населённый пункт 
 Куманово — село в Варненской области Болгарии;
 Куманово — город в Северной Македонии, административный центр общины Куманово;
 Куманово — село в общине Пирот Сербии;

Администратинвая единица 
 Куманово — община в Республике Македония.